Pamuk može značiti:
pamuk, pamučno vlakno. 
pamuk (biljni rod) Gossypium L., biljni rod ioz porodice Malvaceae.
Orhan Pamuk, turski novelist